Chanoux peut faire référence à :

Toponyme 
 Chanoux, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin, dans le Piémont.

Patronyme 
Chanoux est un nom de famille français notamment porté par :
 Émile Chanoux (1906–1944), homme politique valdôtain ;
 Pierre Chanoux (1828–1909), prêtre, alpiniste et botaniste valdôtain.

Urbanisme 
 Place Émile-Chanoux, place principale de la ville d'Aoste, en Italie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français